No Mercy 2000 s'est déroulé le  au Pepsi Arena de Albany, New York.

Liens externes 
  Le site officiel de WWE No Mercy

2000
Catch dans l'État de New York